Асимов — фамилия. Известные носители:
 Асимов, Аслиддин Сайфиддинович (1933—2019) — советский и таджикский уролог, профессор.
 Асимов, Владимир Абдурахимович (род. 1967) — российский певец и композитор.
 Асимов, Мухамед Сайфитдинович (1920—1996) — советский и таджикский философ.